Název Sosnová má více entit:

 obce
 Sosnová (okres Opava) – obec v okrese Opava (dříve v okrese Bruntál)
 Sosnová (okres Česká Lípa) – obec v okrese Česká Lípa
 ulice
 název ulice ve slovenských městech Bratislava a Michalovce

Související články 
 Sosna